Алтунино — название населённых пунктов в России:

 Алтунино — село в Вачском районе Нижегородской области.
 Алтунино — деревня в Шенталинском районе Самарской области.